Ángel Martínez puede referirse a:

Ángel Martínez, (1995-), futbolista paraguayo.
Ángel Martínez , (1955-), cuatrista venezolano.
 Ángel Martínez Cervera "Ángel" (1986-), futbolista (mediocentro) español.
 Ángel Martínez García (1882-1946), escultor español.
 Ángel Martínez Niubó (1966-), poeta cubano contemporáneo.
 Ángel Martínez Rotela (1983-), futbolista (defensa) paraguayo.
 Ángel Martínez Casado, (1947-) Doctor en Historia , Académico Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y profesor universitario.
Ángel Martínez Sanjuán, (1951-),  economista y político español.
Ángel Martínez (militar), (1837-1904), militar mexicano.
Ángel Martínez Vivas, (1915-1981), obispo católico español en Madagascar.